Dette er resultaterne fra super sværvægt-klassen i boksning under sommer-OL 2008. Konkurrencen er den tungeste klasse, som der blev konkurreret i under legene, og klassen er for de boksere som vejer over 91 kilo. Der blev ikke bokset nogen bronzefinale, så der blev uddelt to bronzemedaljer.

16 boksere var kvalificeret til konkurrencen efter Verdensmesterskabet i boksning 2007, og ni andre kvalificeringsturneringer.

Medaljer 
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

Kalender 
Alle tidspunkt er China Standard Time (UTC+8)

Draw

Finaler

Første del

Anden del

Eksterne henvisninger 
 AIBA 
 Resultater

Super sværvægt